La Karaliaus Mindaugo taurė 2018, o SIL Karaliaus Mindaugo taurė per ragioni di sponsorizzazione, è la 13ª Coppa di Lituania di pallacanestro maschile (la 3ª con il nome di Karaliaus Mindaugo taurė).

Squadre
Le squadre qualificate sono le prime otto classificate al termine del girone di andata della Lietuvos krepšinio lyga 2017-2018. 

Žalgiris
Neptūnas
Lietuvos rytas
Lietkabelis

Juventus
Šiauliai
Pieno žvaigždės
Dzūkija

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Lietuvos krepšinio lyga 2017-2018

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2018
Coppa di Lituania di pallacanestro maschile